Križe je ime več naselij v Sloveniji:

 Križe, občina Tržič
 Križe, občina Brežice
 Križe, občina Novo mesto

naselja v Sloveniji